Andrzej Morsztyn (zm. 1648) – podczaszy sandomierski
 Andrzej Michał Morsztyn (zm. 1752) – kasztelan biecki i sądecki